Steve Howey (football) (1971-), footballeur anglais
 Steve Howey (acteur) (1977-), acteur américain